ENSP est un sigle pouvant désigner :

écoles 
 l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, en France ;
 l'École nationale supérieure de la photographie, à Arles, en France ;
 l'École nationale supérieure de la police, en France ;
 l'École nationale de la santé publique, ancienne dénomination de l'École des hautes études en santé publique (EHESP), en France.
 l'école nationale supérieure de la pâtisserie à Yssingeaux, en France

autres - dans le monde de l'entreprise 
 l'enterprise Network Simulation Platform, un logiciel propriétaire de Huawei Technologies pour la simulation de réseaux informatiques, semblable à Packet Tracer, Junosphere ou encore l'alternative libre GNS3 ;
 l'entreprise nationale des services aux puits , filiale de la société Sonatrach, en Algérie.

Sigle de 4 caractères